Evropska Formula 2 sezona 1979 je bila trinajsto prvenstvo Formule 2.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkaško prvenstvo

1979 v športu
1979